Fahy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fahy-lès-Autrey, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Fahy, Schweiz, ort och kommun, Jura,